Joppa ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:

 Joppa (Alabama)
 Joppa (Illinois)
 Joppa (Indiana)
 Joppa (Kentucky)
 Joppa (Maryland)
 Joppa (Massachusetts)
 Joppa (Michigan)
 Joppa (North Carolina)
 Joppa (Ohio)
 Joppa (Tennessee)
 Joppa (Texas)
 Joppa (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Joppa (Edinburgh), Vorort
 Joppa (Ayrshire)
 Joppa (Cornwall)